Joonas Jalvanti (né le  à Lahti en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||45 ||1 ||3 ||4 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||58 ||3 ||12 ||15 ||24 ||10 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2009-2010 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||58 ||6 ||6 ||12 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2|2010-2011 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 54|| 2|| 5|| 7|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HeKi || Mestis || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 60|| 2|| 10|| 12|| 30|| 17|| 0|| 4|| 4||8 
|-
|2012-2013 || Espoo Blues || SM-liiga || 60|| 5||18|| 23|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Espoo Blues || Liiga || 56|| 2|| 10||12 || 40|| 7|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2014-2015 || Örebro HK || SHL ||52 || 2||4 ||6 || 20|| 6||0 || 1||1 ||0
|-
|2015-2016 || Örebro HK  || SHL ||49 || 0||8 ||8 || 6|| 2||0 || 0||0 ||0
|-
|2016-2017 || Jokerit  || KHL ||37|| 0||6 ||6|| 8|| 1||0 || 0||0 ||0
|-
|2017-2018 || Jokerit  || KHL ||2 || 0||0 ||0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Luleå HF  || SHL ||44 || 1||8 ||9 || 16|| 3||0 || 0||0 ||0
|-
|2018-2019 || Luleå HF  || SHL ||51 || 0||6 ||6 || 16|| 7||0 || 0||0 ||0
|-
|2019-2020 || Luleå HF  || SHL ||44 || 1||4 ||5 || 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || Pelicans Lahti || Liiga || 37 || 4 || 6 || 10|| 18|| 5|| 0|| 2|| 2||2 
|-
|2021-2022 || Pelicans Lahti || Liiga ||10 || 2|| 2|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en septembre 1988
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Luleå HF
Joueur du Jokerit Helsinki
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Lahti